Девід Джеймс Берроуз (,  11 січня 1949, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Даллас Блек Гокс» та «Портланд Бакерус».

Загалом провів 753 матчі в НХЛ, включаючи 29 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Торонто